Absolutely (ABC), een hitverzamelalbum van ABC uit 1990
 Absolutely (Madness), een album van Madness uit 1980
 Absolutely (Sister Hazel), een album van de Amerikaanse groep Sister Hazel uit 2006
 Absolutely (Story of a Girl)